Фронтенак - топоним и фамилия:

Топоним 
 Фронтенак — графство в провинции Онтарио, Канада.
 Фронтенак — форт Фронтенак в Онтарио.
  — город в штате Миссури, США.

Фамилия 
 Граф де Фронтенак — губернатор Новой Франции.

Другое 
 Шато-Фронтенак — гранд-отель в стиле средневекового замка в Квебеке.